Guisan steht für:

 (1960) Guisan, nach Henri Guisan benannter Asteroid

Guisan ist der Familienname folgender Personen:

 François Guisan (1880–1953), Schweizer Jurist
 Hélène Guisan-Démétriadès (* 1916), Schweizer Schriftstellerin
 Henri Guisan (1874–1960), während des Zweiten Weltkriegs General und damit Oberbefehlshaber der Schweizer Armee
 Louis Guisan (1911–1998), Schweizer Politiker (LPS)
René Guisan (1874–1934), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer